Veress ist der Familienname folgender Personen:

 Péter Veress (* 1928), ungarischer Diplomat und Politiker
 Sándor Veress (1907–1992), ungarisch-schweizerischer Komponist

Siehe auch:
 Veres